Базла:

 Базла — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен.
 Базла — река в России, протекает в Республике Алтай, Алтайском крае.